Blekinge kan syfta på:

Geografi 
 Blekinge – ett svenskt landskap, tillhörde Danmark 1231–1658
 Blekinge län – ett av Sveriges län 1683–
 Blekinge läns valkrets – en valkrets
 Blekinge läns och Kristianstads läns valkrets – en tidigare valkrets
 Blekinge skärgård – en skärgård

Myndigheter 
 Blekinge läns landsting – ett landsting 1863–2019
 Landstinget Blekinge
 Region Blekinge – en regionkommun 
 Blekinge tingsrätt – en tingsrätt 2001–
 Hovrätten över Skåne och Blekinge – en av Sveriges hovrätter

Media 
 SR Blekinge – en radiostation
 Blekinge Läns Tidning – en morgontidning
 Blekingeposten – en centerpartistisk tidning

Järnvägar 
 Blekinge kustbana
 Mellersta Blekinge järnväg
 Östra Blekinge Järnväg

Militär 
 HMS Blekinge – flera fartyg
 Blekinge bataljon – ett svenskt infanteriförband åren 1887–1901.
 Blekinge flygflottilj – ett svenskt flygförband sedan 1944.
 Blekinge kustartilleriförsvar – ett svenskt kustartilleriförband åren 1942–1990.
 Blekinge regemente – ett svenskt fältregemente åren 1942–1949.
 Blekingebrigaden – ett svenskt infanteriförband åren 1949–1991.
 Blekingegruppen – ett svenskt hemvärnsförband sedan 2000.

Utbildning och studentrelaterat 
 Blekinge tekniska högskola – en statlig högskola
 Blekinge Studentkår – en studentkår vid Blekinge tekniska högskola
 Blekinge Kårspex – ett studentspex
 Blekingska nationen – en studentnation vid Lunds universitet

Övrigt 
 Blekingeeka – en båttyp
 Blekingesöm – en folklig prydnadssöm
 Blekingespets – tre typer av knypplad spets
 Blekinge golfdistriktsförbund – en golforganisation
 Blekinge museum – ett regionalt museum
 Blekinge naturum – ett naturum
 Blekinge flygklubb – en flygklubb på Ronneby flygplats
 Blekingeflyg – ett flygbolag
 Blekinges landskapsvapen – ett landskapsvapen
 Blekingeleden – en vandringsled